Coptopsylla är ett släkte av loppor. Coptopsylla ingår i familjen Coptopsyllidae. 

Coptopsylla är enda släktet i familjen Coptopsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Coptopsylla